28-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 17 сентября 1961 года. Победу, седьмой раз в карьере, одержал французский велогонщик Жак Анкетиль.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1961 на FirstCycling
 
 
  

1961 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1961 году
Сентябрь 1961 года